Pallifera dorsalis är en snäckart som först beskrevs av A. Binney 1842.  Pallifera dorsalis ingår i släktet Pallifera och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
dorsalis